Погсон — фамилия. Носители:

 Погсон, Айзис (1852—1945) — английская астроном и метеоролог.
 Погсон, Норман Роберт (1829—1891) — английский астроном.

См. также 
 Погсон — крупный древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.